Andilly (Charente-Maritime)
 Andilly (Haute-Savoie)
 Andilly (Meurthe-et-Moselle)
 Andilly (Val-d'Oise)